Platylobium kan syfta på:

 Platylobium (djur) – ett släkte tvåvingar
 Platylobium (växter) – ett släkte av växter